Haitzendorf ist der Name folgender Orte:

 Haitzendorf (Gemeinde Grafenegg), Katastralgemeinde von Grafenegg, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Haitzendorf (Gemeinde Neustift), Ortschaft der Gemeinde Neustift im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich